Mitológia
 Sárkány (mitológia), mitikus, jellemzően hatalmas, hüllőszerű lények, amik tüzet tudnak okádni, és egyéb mágikus vagy spirituális tulajdonságokkal rendelkeznek
 A Wawel sárkánya

Növények
 Sárkányfenyő nemzetség (Wollemia) - mintegy száz példánya létezik
 Sárkány üröm  (Artemisia dracunculus) = népies nevei: esztragon, tárkonyüröm, tárkony
 Sárkányfa nemzetség (Dracaena) = más néven sárkányvérfa
 Sárkánygyümölcs, a pitaja, azaz egyes oszlopkaktuszok termésének egyik alternatív elnevezése

Állatok
 Komodói sárkány (Varanus komodoensis) komodói varánusz
 Leveles tengeri sárkány (Phycodurus eques) halfajta, amely a nevét a testéből kiálló hosszú levélszerű részek miatt kapta
 Repülő sárkány  (Draco volans) gyíkfaj, amely a bőrredőjével képes a siklórepülésre

Földrajz
 Sárkány, falu Romániában, Erdélyben, Brassó megyében
 Sárkány-tó az Őssárvíz és az ős-Balaton árkának maradványa
 Sárkány-barlang kisméretű mészkőbarlang a Wawel-domb alatt Krakkóban
 Bősárkány nagyközség Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai járásban
 Bakonysárkány község Komárom-Esztergom megyében, a Kisbéri járásban
 Szilsárkány, község Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai járásban
 Sárkányfalva (1247: Sarkan), község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában
 Sárkány-puszta (Šarkan), majorság Nagymegyer határában, valószínűleg a nagyszeghi Sárkány család után

Történelem
 Sárkány Lovagrend (Societas Draconistrarum) középkori alapítású magyar lovagrend
 Fekete Sárkány Társaság (Kokurjúkai) japán protekcionista szervezet (1901–1946 között működött)
 Sárkány, régi magyar családnév

Irodalom
 Sárkány, Jules Verne Sándor Mátyás (1885) című regényének szereplője

Filmművészet
 Sárkány, a Shrek filmekben megjelenő szörnyeteg
 Sárkányok (2012-2018), televíziós sorozat

Csillagászat
 Sárkány csillagkép

Repülés
 sárkány, a repülőgép eszközök nélküli szerkezete
 Sárkányrepülő

Játék
 Papírsárkány

Egyéb
 Sárkány, a kínai asztrológia egyik állatjegye